Weinke ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Weinke (* 1963), deutsche Historikerin
 Norbert Weinke (1929–1999), deutscher Grafiker
 Wilfried Weinke (* 1955), deutscher Literaturwissenschaftler und Publizist